Forstwald en Laschenhütte, stadsdeel van het Duitse stadsdistrict Krefeld (Noordrijn-Westfalen)
Forstwald (gemeentevrij), een gemeentevrij gebied binnen het  Duitse district Miltenberg (Beieren)